Chakcharan Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Ghowr, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Chakcharan Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Chakcharan Airport är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Chakcharan Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Chakcharan Airport. Närmaste större samhälle är Fayrōz Kōh,  kilometer sydväst om Chakcharan Airport.

Trakten runt Chakcharan Airport består i huvudsak av gräsmarker. Runt Chakcharan Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Ghowr (provins)